Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2002 () проводился с 19 по 27 января 2002 года в городе Summerside (провинция Остров Принца Эдуарда) среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 53-й раз для юниоров-мужчин, в 32-й раз для юниоров-женщин, в 3-й раз в провинции Остров Принца Эдуарда и впервые в городе Summerside.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на , который проводился в марте 2002 в городе Келоуна (провинция Британская Колумбия, Канада).

В мужском и женском турнире принимало участие по 13 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (6-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (скип David Hamblin в 1-й раз стал чемпионом), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Квебек (скип Martin Crête). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Северное Онтарио (скип Brian Adams).

В женском турнире чемпионом стала (2-й раз в истории чемпионатов и 2-1 раз подряд) команда, представляющая провинцию Остров Принца Эдуарда (скип Сьюзан Годэ стала чемпионом во 2-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор (скип Jennifer Guzzwell). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Джолин Макивор).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе () команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 

  команда, выходящая в финал плей-офф
  команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 

  команда, выходящая в финал плей-офф
  команды, выходящие в полуфинал плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Сайт чемпионата Канады среди юниоров 2002 (в веб-архиве)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2002
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2002

Спорт в Канаде в 2002 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования на Острове Принца Эдуарда
Январь 2002 года